Школа 64 имени Кинера (англ. Group f/64) — фотографическое объединение, главной идеей которого было стремление к абсолютно четкому изображению по всему полю снимка в противоположность мягкости и расфокусу доминировавшего до этого пикториализма. В качестве названия — F/64 — было использовано крайнее на тот момент значение диафрагмы, позволяющее сделать максимально чёткий снимок. Основано в 1932 году в Сан-Франциско. Группа просуществовала три года и распалась в 1935 году. Несмотря на относительно краткое существование, ее деятельность является ключевым эпизодом в истории фотографии и оказала значительное влияние на ее последующее развитие.

Общая характеристика 
Программа группы F/64 заключалась в акцентировании подлинности фотографического изображения, исключая какие-либо манипуляции и подражание традиционным изобразительным искусствам. Деятельность группы была связана с использованием натуралистических, документальных и модернистских форм в фотографии. Ее художественный метод был ориентирован на развитие прямой фотографии, поддержку стратегии документальной съемки и на формирование актуальных художественных стратегий, связанных с идеями модернизма. Деятельность группы рассматривают в рамках движения Нового ви́дения — последовательного обращения фотографии к новым экспериментальным формам.

В отличие от пикториализма, который был основным фотографическим течением на протяжении второй половины XIX и в начале XX века и который отдавал предпочтение размытому изображению, программа F/64 настаивала на преимуществе четкого кадра. Группа обозначила новую художественную форму, построенную на документальной достоверности и принципиальной четкости изображения. Представители F/64 развивали программу, связанную с доскональным знанием фотографической техники. Они исходили из принципиальной важности фотографической резкости, которую считали формой выражения документальной и художественной правды.

Ключевой момент художественной программы F/64 — создание чёткого по всему полю изображения, которое представители объединения считали признаком изобразительной и жизненной подлинности. Особенность деятельности группы — объединение изобразительного метода, технических приемов и документальной программы. Специфика этой системы — использование изобразительного метода как идеологической платформы. Реалистическое сфокусированное изображение как таковое считалось формой социальной критики Искусствовед Екатерина Васильева обращает внимание, что «резкий фокус был декларацией идеологических и политических убеждений: от противостояния мещанскому пикториализму до представления о том, что реалистический кадр является носителем последовательной гуманистической программы и средством социальной критики»& Некоторые представители движения были участниками марксистских кружков — например, Эдвард Вестон был участником «Клуба Джона Рида» — группы, созданной для поддержки писателей и художников марксистского толка. Это было одной из причин, по которой в 1930-е годы деятельность группы вызывала подозрение в США, а подчёркнуто чёткая (и реалистическая) фотография в целом считалась выражением социалистических идей.

Основная идея и Манифест 

Основная идея группы — стремление к достоверному изображению объектов, представление предметов в их натуралистических формах и документальное отображение мира. Представители F/64 полагали, что эта задача может быть реализована в предельно сфокусированном кадре. Эти, по сути, идеологические и прагматические задачи, стали платформой новой эстетики кадра. Новая изобразительная и техническая программа были положены в основу системы, где документальное видение приобрело художественный статус.

В 1932 году, к открытию выставки в Музее де Янга в Сан-Франциско, был написан манифест группы. В частности, в манифесте говорилось, что участники движения «определяют фотографию формой искусства простым и прямым представлением с помощью чисто фотографических методов». Отмечалось, что группа демонстрирует произведения, которые поддерживают стандарт «чистой фотографии» — кадров, которые не используют идеи, техники или методы других видов искусств. «Участники группы F/64 считают, что фотография, как форма искусства, должна развиваться в направлении, которое задано условиями и ограничениями фотографической среды». Одновременно с этим подчеркивалось, что среди фотографов, чей стиль не совпадает с методом F/64, есть много выдающихся мастеров — высказывалась мысль о создании единого форума современной фотографии.

История

Создание и начало 
Группа F/64 была основана в 1932 году в Сан-Франциско как объединение калифорнийских фотографов. Она сформировалась на волне противостояния фотографической школе восточного побережья и традиции пикториализма и способствовала формированию фотографической школы западного побережья США. Группа была основана фотографами Уиллардом Ван Дайком и Анселем Адамсом с целью распространения новых изобразительных принципов. Ван Дайк был учеником Эдварда Вестона и в своей новой технической и эстетической программе использовал его художественные идеи и методы. В самом начале 1930-х годов Ван Дайк открыл в Окленде домашнюю галерею 683 — как продолжение и противовес нью-йоркской галерее 291 («Маленькие галереи»), созданной в начале XX века Альфредом Стиглицем. На этих домашних выставках сформировался круг фотографов, который составил основу группы F/64.

Выставка в Сан-Франциско и расцвет движения 
В 1931 году состоялась выставка Вестона в Музее де Янга в Сан-Франциско. Фотографы, собравшиеся после открытия этой экспозиции в галерее 683, основанной Ван Дайком, приняли решение об организации совместных выставок и совместных проектов. В 1932 году они открыли выставку в том же Музее де Янга — она считается первым заметным мероприятием F/64. Всего на выставке было выставлено 80 фотографий. Также был создан манифест группы, который был размещен на той же выставке.

В состав нового объединения вошли Ансель Адамс, Имоджен Каннингем, Вилард Ван Дайк, Эдвард Вестон, Джон Пол Эдвардс, Соня Носковик и Генри Свифт. Несколько позже к движению присоединились Престон Холдер, Консуэло Канага, Альма Лэвенсон и Бретт Вестон. При этом, далеко не все фотографы считали себя участниками F/64. Классический состав группы принято связывать с именами первых семи участников. В последующие годы выставки этого объединения проходили в Лос Анджелесе, Сиэтле, Портленде и Орегоне.

В 1933 году в журнале Camera Craft Ансель Адамс писал: «Моя концепция группы F/64 такова: это организация серьезных фотографов без формального ритуала вступления или регистрации, без каких-либо ограничений художественных тайных обществ, салонов, клубов или клик … Группа была сформирована как выражение нашего желания определить тенденцию фотографии… Наша идея заключается не в том, чтобы налагать жесткие ограничения школы, … а чтобы указать, что мы считаем разумными условием прямой фотографии».

Близкие к F/64 идеи высказывал Пол Странд, который в 1923 году выступил с концепцией прямой фотографии и критикой пикториализма. Пытаясь сформулировать принципы новой фотографии, он говорил о важности документальной и критической основы кадра, которая, по его мнению, должна быть связана с максимально резким изображением. Несмотря на то, что Странд никогда не был участником F/64, он излагал идеи, которые непосредственно предвосхищают появление группы.

Завершение движения 
После 1934 года, на фоне развивающейся Великой Депрессии участники группы столкнулись с критикой изобразительных и документальных амбиций фотографии. Дискуссии возникли и внутри самого движения — их предметом стал художественный, натуралистический и прикладной статус фотографии. Поводом для разногласий была миссия фотографии в тяжелых экономических условиях Великой Депрессии и значение фотографии как таковой. В итоге, несколько участников F/64 покинули Сан-Франциско. Среди них — Эдвард Вестон и Уиллард Ван Дайк, которые формировали идеологический костяк группы. Считается, что в 1935 году группа прекратила свое существование. Идеи и методы, сформулированные представителями F/64, получили широкое распространение в последующие годы и легли в основу принципов современной фотографии.

Наиболее полная коллекция негативов и отпечатков группы в настоящий момент хранится в Центре Креативной Фотографии Аризонского Университета (Тусон) и в Музее современного искусства в Сан-Франциско (SFMOMA).

Группа F/64 и традиция пикториализма 

Неоднозначной темой остается вопрос отношения группы к пикториальной программе. Новое художественное объединение возникло на волне сопротивления пикториализму. Участники F/64 не только настаивали на создании предельно сфокусированного кадра, не похожего на размытое пикториальное изображение, но и полагали, что фотография в принципе не должна использовать идеи, темы и методы других видов искусств — в частности, живописи и графики. «В то же время, произведения „пикториалистов“ обнаруживают преданность принципам искусства, которые непосредственно связаны с живописью и графикой», — отмечалось в Манифесте группы. Многие начинания были предприняты как противовес действиям пикториалистов. Например, открытие галереи 683 было предпринято Уилардом Ван Дайком как очевидная антитеза галерее 291, основанной Альфредом Стиглицем в начале XX века в Нью-Йорке. Также как галерея 291, названная по номеру дома (Пятая авеню, 291), галерея 683 использовала в своем названии адрес, в котором располагалась. В своей работе «Фотография — не пикториальное», опубликованной в 1930 году, Эдвард Вестон отмечает, что пикториальная фотография кажется ему жалкой имитацией плохого искусства.

В то же время, F/64 продолжили многие начинания, предложенные пикториальными фотографами. Группа считала фотографию художественной системой и рассматривала ее формой искусства. «Хотя Уэстон (как и Стренд), утверждал, что ему безразлично, является ли фотография искусством, в его требованиях к фотографии угадываются все романтические представления о фотографе как о художнике», — замечала Сьюзен Зонтаг. В преемственности и противоречиях F/64 и пикториализма важно, что многие фотографы, входившие в состав F/64 или связанные с ней идеологически (например, Ансель Адамс, Имоджен Каннингем и Эдвард Вестон), начинали свою деятельность как фотографы-пикториалисты. Несмотря на стилистические несовпадения, и пикториалисты, и представители группы F/64 рассматривали фотографию как художественный материал, стремясь обозначить ее как вид искусства. И пикториализм, и группа F/64 настаивали на художественной ценности фотографии.

Группа F/64 и документальная фотография 

Деятельность F/64 часто рассматривают как манифест документальной фотографии. Стремление к чёткому кадру представляют как выражение «подлинности» и «достоверности». Действительно, одним из пунктов программы группы было максимально точное непосредственное отображение мира. Чёткий кадр воспринимался публикой и фотографическим сообществом как источник, лишенный дополнительных манипуляций — такой метод казался выражением непосредственного ви́дения. Эта позиция имела этический оттенок: сфокусированная фотография казалась бескомпромиссной и более «честной» — в отличие от «приукрашенного» размытого кадра.

Тем не менее, многие исследователи обращали внимание на то, что резкий фокус также следует рассматривать как визуальный прием. Как и в случае с пикториальной фотографией, где размытый кадр был частью художественной программы, отчетливый, резкофокусный отпечаток был частью изобразительной системы. Метод группы развивался на фоне интереса к сфокусированной и новой фотографии в фотографической среде. В этом смысле, F/64 была квинтэссенцией актуальных художественных идей своего времени. Тем не менее, в подчёркнуто резкой манере пытались снимать многие мастера. Среди них — Пол Странд. Деятельность F/64 инициировала стремление к достоверности, натурализму и подлинности, которые с этого момента можно считать неотъемлемой частью смысловой программы фотографии. На это, в частности, в своей книге «О фотографии» обращала внимание Сьюзен Зонтаг.

Группа F/64 и концепция «чистой фотографии» 
Представители группы F/64 обозначили принцип «чистой фотографии» и развивали его. Концепция «чистой фотографии» возникла в манифесте 1932 года — она предполагала отношение к технологии создания кадра как к самоценному процессу. Понятие подразумевало интерес к технической стороне съемки и рассматривало снимок как автономную ценность. «Чистая фотография может быть определена как обладающая только теми техниками, композициями или идеями, которые не заимствованы из других видов искусств» — отмечалось в манифесте.

Одновременно, идея чистой фотографии предполагала восприятие любого объекта абстрактной формой. Примером этого метода можно рассматривать снимки Анселя Адамса и Эдварда Вестона. Ландшафтные виды Адамса и предметная съемка Вестона предполагали отношение к предмету как к абстрактному элементу. Основное значение в «чистой фотографии» приобретала не функция предмета, а его визуальные качества. Стремление к абстракции и авангардной форме сближало концепцию «чистой фотографии» с системой модернизма. Фотографии аналогичного типа создавались такими мастерами как Альберт Ренгер-Патч, Ласло Мохой-Надь и Пол Странд.

Группа F/64: проблема модернизма 

Принадлежность F/64 модернистской традиции — одна из проблем, которая обсуждается в связи с деятельностью и программой группы. С одной стороны, ее представители настаивали на создании изображений документального и натуралистического толка, что связывало их работы с традицией реалистической живописи. Несмотря на то, что F/64 отрицали (по крайней мере, на уровне заявления) необходимость соединения фотографии и живописной системы, стремление к документальному, предметному, натуралистическому, а в некоторых случаях — социально значимому находило свои параллели в традиции европейского реализма.

С другой стороны, принципиально важным для F/64 было новое визуальное качество изображения. Группа F/64 предлагала и развивала новую изобразительную программу, ориентированную на современное чувство формы и стиля — это позволяет рассматривать деятельность F/64 как новую художественную идеологию, соответствующую концепции модернизма. Сьюзен Зонтаг замечала: «Абстрагирующий взгляд — особенно эффектно представленный в некоторых работах Стренда, Эдварда Уэстона и Майнора Уайта… стал возможен только благодаря открытиям художников и скульпторов-модернистов». Несмотря на реалистическую основу группа развивала новую изобразительную программу, пыталась создать новую концептуальную визуальную систему. В основе деятельности F/64 — концепт нового видения. Группа развивала универсальные на тот момент идеи новой фотографии. Сходные методы, построенные на использовании контрастного изображения, можно обнаружить в системе важнейших художественных направлений модернистского толка: метафизической живописи, сюрреализме, деятельности Баухауса, новой вещественности, магическом реализме.

Группа F/64 и ее значение 

Практически сразу деятельность F/64 была воспринята как важный художественный прецедент и вектор. Реалистическая манера была важным изобразительным и идеологическим ориентиром для подавляющего большинства реалистических, документальных и натуралистических течений в фотографии XX века. В частности, снимки F/64 стали примером для мастеров Фотодепартамента Администрации по Защите Фермерских хозяйств: Уолкера Эванса, Доротеи Ланж и Артура Ротштайна.

Деятельность группы заметно повлияла на развитие документальной идеи в фотографии в целом. Работы многих мастеров второй половины XX века были связаны с концепцией прямого кадра и документального изображения, — даже в тех случаях, когда фотографический стиль не был идентичен приемам F/64. В качестве примера можно привести работы таких фотографов как Роберт Франк, Гарри Виногранд, Диана Арбус и др.

Кроме того, F/64 укрепили положение фотографии как художественной системы. Фотографы группы обозначили, что кадр, обладающий статусом художественного произведения, не обязательно должен следовать стереотипам живописного произведения или пикториальной программе. Снимки F/64 продемонстрировали, что сохранение художественного стандарта кадра может быть безусловным в документальном и детализированном изображении. Группа развивала фотографию как художественную систему и форму искусства. F/64 укрепила значение фотографии как художественного явления. Некоторые приемы и принципы фотографического ви́дения, инициированные группой F/64 были использованы в рамках Дюссельдорфской школы фотографии

Ансель Адамс: виды Национальных парков 

Фотографии Национальных парков США, созданные Анселем Адамсом в период с 1933 по 1943 годы считаются классическим примером работ группы F/64. Серия была выполнена в тот момент, когда объединение, фактически, прекратило свое существование. «Национальные парки» реализуют основные принципы группы: резкий фокус, интерес к «чистой фотографии», документальную основу кадра и отчасти — представление физического предмета как абстрактной формы.

Участники группы 

 Ансель Адамс
 Эдвард Вестон
 Уиллард Ван Дайк
 Имоджен Каннингем
 Соня Носковик
 Генри Свифт
 Джон Пол Эдвардс

 Бретт Вестон
 Консуэло Канага
 Альма Лэвенсон
 Престон Холдер

См. также 

 Глубина резкости
 Диафрагма объектива
 Документальная фотография
 Метафизическая живопись
 Новая вещественность
 Новое ви́дение
 Относительное отверстие
 Прямая фотография
 Разрешающая сила объектива
 Фокусное расстояние
 Фотография и внелогическая форма

Примечания

Источники

Источники

Литература

Ссылки 
  Статья о группе F/64  на сайте Photoisland.
 Hostetler L. Group F/64 . Группа F/64 на сайте Музея Метрополитен в Нью-Йорке.
 Группа F/64 на сайте музея Тейт, Лондон.
 Манифест группы F/64.

Творческие объединения
Фотографические организации
История фотографии
Фотография в США